Ел Хупси има више значења:

 Ел Хупси (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Хупси (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику